Torre Saracena, torre costiera di Mattinata in provincia di Foggia
 Torre Saracena, frazione di Melendugno in provincia di Lecce
 Torre Saracena, torre di Palmi in provincia di Reggio Calabria
 Torre Saracena – denominazione impropria del Castello dei Ventimiglia sul Monte Bonifato, nei pressi di Alcamo con vista spettacolare